Bucyrus kan verwijzen naar:
Plaats in de Verenigde Staten:
Bucyrus (North Dakota)
Bucyrus (Ohio)
Bedrijf:
Bucyrus International